Als Altpreußen wurden bezeichnet

 das Volk der Prußen
 seit Beginn der preußischen Königswürde das bis dahin Herzogtum Preußen genannte spätere Ostpreußen, im Gegensatz zum nun Königreich Preußen genannten Gesamtstaat; siehe Preußen (historische Landschaft).
 nach der 1. polnischen Teilung die Provinzen Ost- und Westpreußen, vor allem in der Zeit ihrer Vereinigung zur Provinz Preußen.
 die bereits vor dem Reichsdeputationshauptschluss (1802/3) preußischen Gebiete, im Gegensatz zu den nach dem Wiener Kongress hinzugewonnenen Gebieten (Neupreußen)
 die bereits vor 1866 preußischen Gebiete, im Gegensatz zu dem im Deutschen Krieg hinzugewonnenen Gebiete
 die Parteigänger der im Wilhelminismus untergehenden „preußischen“ Tugenden